ССБ — аббревиатура, означающая:

 ССБ — Служба собственной безопасности, подразделение Главного управления собственной безопасности МВД России.
 ССБ — сокращённое название предприятия Сморгоньсиликатобетон.
 ССБ — Сотовая связь Башкортостана
 ССБ — Сульфитно-спиртовая барда
 ССБ — Союз спасения Бессарабии
 ССБ — Союз скаутов Беларуси
 ССБ — Стратегический склад боеприпасов
 ССБ —

См. также 
 ССБР